PR se poate referi la:

 Praseodim, element chimic cu simbolul Pr
 Puerto Rico, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .pr, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Puerto Rico
 Paraná, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Parma, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Relații publice, din engleză Public Relations
 Partidul Republican, denumirea mai multor partide politice din mai multe țări ale lumii
 Pr., prescurtarea pentru „Profesor”
 Pr., prescurtarea pentru „Preot”

Legături externe 

 
  „PR” la acronymfinder.com

Acronime de două litere